Blue River kan syfta på:

 Blue River – en amerikansk film från 1995 baserad på Ethan Canins roman Blue River, se Den förlorade sonen (film, 1995, Blue River)

Geografi

Belize 
 Blue Creek

Kanada 

 Blue River (biflöde till North Thompson River), vattendrag i British Columbia, 
 Blue River (biflöde till Dease River),  vattendrag i British Columbia,